PISMENICA
 1. alfabet, bukvica.
 2. gramatika, slovnica, jezikonauk, npr. "Pismenica serbskoga jezika po govoru prostoga naroda napisana Vukom Stefanovićem Serbijancem. U Vienni, 1814." (Originalni naslov ćirilicom: Писменица сербскога іезика по говору простога народа написана Вуком Стефановићем Сербиіанцем. У Виенни, 1814.). Riječ je nastala prevođenjem grčke riječi grammatike (gramma = pisme, slovo).

Pismo